Molekulska formula -{C32H48O9}- se može odnositi na:

 Cerberin
 Oleandrin